Alenka v říši divů (anglicky:Alice in Wonderland) může být:

 Alenka v říši divů – kniha Lewise Carola 

filmy
 Alenka v říši divů (film, 1903), němý film
 Alinčina dobrodružství v říši divů (film, 1910), němý hraný film
 Alenka v říši divů (film, 1915), němý hraný film
 Alenka v říši divů (film, 1931), hraný film
 Alenka v říši divů (film, 1933), hraný film
 Alenka v říši divů (film, 1949), část filmu
 Alenka v říši divů (film, 1951) – americký animovaný film z roku 1951 studia Disney
 Alenka v říši divů (film, 1999) – britsko-německo-americký televizní film z roku 1999
 Alenka v říši divů (film, 2010) – americký film z roku 2010 studia Disney, režie Tim Burton
 Alenka v říši divů (divadelní hra) – divadelní adaptace stejnojmenné knihy

jiný význam
 Alenka v říši divů (píseň) – píseň Karla Zicha

Související články
Něco z Alenky (anglicky uváděno jako:Alice) – český fantasy film Jana Švankmajera z roku 1988